Antonio Ungar (1974) – scrittore colombiano
 Benjamin Ungar (1986) – schermidore statunitense
 Rick Ungar, propr. Richard Ungar (1950) – scrittore, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Stu Ungar, propr. Stuart Errol Ungar (1953-1998) – giocatore di poker statunitense